

Astronomia
 78392 Dellinger – asteroide della fascia principale
 Cratere Dellinger – cratere lunare

Persone
 Bill Dellinger – ex mezzofondista statunitense
 John Howard Dellinger – ingegnere statunitense
 Joseph A. Dellinger – astronomo amatoriale statunitense
 Rudolf Dellinger – compositore tedesco

Altro
 Dellinger – personaggio di One Piece, membro della Donquijote Family